Spoiler
Spoiler (mídia),  revelações do enredo de obras como filmes e livros.
Spoiler (aviação), peças móveis instaladas sobre as asas de uma aeronave com o objetivo de quebrar a sua aerodinâmica.
Spoiler automotivo, dispositivo projetado para melhorar a estabilidade de um veículo.

The Spoiler
 The Spoiler, livro de Annalena McAfee

The Spoilers
 The Spoiler (livro), romance de Rex Beach várias vezes adaptado para o cinema
 The Spoilers (1914), filme mudo com William Farnum
 The Spoilers (1923), filme mudo com Noah Berry e Anna Q. Nilsson
 The Spoilers (1930), filme com Gary Cooper e Betty Compson
 The Spoilers (1942), filme com Marlene Dietrich e Randolph Scott
 The Spoilers (1955), filme com Anne Baxter e Jeff Chandler

Desambiguação